Пёттельсдорф () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Маттерсбург.  . Официальный код  —  10608.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Райнер Шубер (АНП) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 АНП занимает 7 мест.
 СДПА занимает 6 мест.

Примечания 

Общины Бургенланда